Zahner ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Zahner (1919–2005), Schweizer Keramiker und Ofenbauer
 Gerhard Zahner (* 1957), deutscher Rechtsanwalt, Autor und Theaterkritiker
 Horst Zahner (* 1941), deutscher Veterinärmediziner, Parasitologe und Hochschullehrer
 Lee Zahner (* 1974), australischer Beachvolleyballspieler
 Mike Zahner (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Nicola Zahner (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Peter Zahner (* 1961), Schweizer Eishockeyfunktionär
 Rudolf Zahner (?–1987), deutscher Biologe
 Ruedi Zahner (* 1957), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Simon Zahner (* 1983), Schweizer Cyclocrossfahrer
 Volker Zahner (* 1962), deutscher Forstwissenschaftler